Руба́с — село в Дербентском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Рубасский».

Географическое положение 
Расположено в 18 км к югу от города Дербента на реке Рубас, у федеральной трассы «Кавказ».

История 
Бывшее горско-еврейское село. В начале XX века было заселено переселенцами из Полтавской губернии.

В 1966 году в Рубас были переселены жители села Чулак Хивского района. В 1972 году в состав села включено село Хошмензиль.

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
Рубасская средняя общеобразовательная школа

Промышленность и сельское хозяйство 
Агрофирма «Путь Ленина», специализация — зерноводство.

Здравоохранение 
Центральная сельская больница.

Спорт и физическая культура 
 Спорткомплекс
 Стадион

Культура 
Дом культуры

Памятники 
Павшим в годы Великой отечественной войны

Примечания 

Населённые пункты Дербентского района